Pálóczy bezeichnet:
 Ein Adelsgeschlecht, siehe Pálóczy (Adelsgeschlecht)

Pálóczy ist der Nachname von:
 Matthäus Pálóczy, Palatin von Ungarn (1435–1437)
 Ladislaus Palóczy (1783–1861), ungarischer Reformpolitiker
 Anton Palóczy (1849–1927), ungarischer Architekt und Schüler von Alajos Hauszmann
 Leopold Palóczy (1849–?), Lehrer und Dichter